Meervoud van Snorkel, een buis om iets of iemand van lucht te voorzien
Snorkels (stripreeks), een Belgisch-Italiaanse stripreeks
Snorkels (animatieserie), een Amerikaans-Belgische animatieserie gebaseerd op bovenstaande stripreeks
Snorkelen, een watersport